Mestwerdt ist der Familienname von:

 Gustav Mestwerdt (1910–1979), deutscher Gynäkologe
 Wilhelm Mestwerdt (* 1961), deutscher Arbeitsrechtler